Рассохино — название населённых пунктов в России:

 Рассохино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Рассохино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Рассохино — деревня в Нововаршавском районе Омской области.
 Рассохино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.